Roulé est un terme pouvant désigner :

En cuisine 
 le roulé, un sandwich ;
 le roulé à la cannelle, ou Kanelbulle, une viennoiserie ;
 le roulé, un gâteau basé sur une génoise enroulée ;

En musique 

 un roulé, technique de frappe d’un instrument à percussions ;
 Roulé, une maison de disques française ;

En linguistique 

 une roulée, consonne prononcée particulièrement.